Сънрайз ( – изгрев, зора) може да се отнася за някое от следните понятия

Топоними 
 Сънрайз, град в САЩ, щата Флорида
 Сънрайз, други селища и местности в САЩ
 Сънрайз, географски обекти в Канада

Други 
 Sunrise, песен на Юрая Хийп от албума The Magician's Birthday, 1972 г.
 Sunrise, песен на Нора Джоунс от втория ѝ албум „Feels Like Home“
 „Сънрайз“, българска рок група от Бургас, създадена през 1992 г.